AUV steht für:
 Autonomous Underwater Vehicle, unbemanntes Unterwasserfahrzeug
 Aumo Airport (IATA-Code), Flughafen von Aumo, West New Britain Province, Papua-Neuguinea

auv steht für:
 Auvergnatische Sprache (zurückgezogener ISO-639-3-Code), regionale Variante des Okzitanischen

Abkürzung